Чжен Цзє була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Агнешка Радванська виграла титул, перемігши у фіналі Віру Душевіну з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 

| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С Клезель
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=65
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д Цібулкова
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Мілевська
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=3
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Е Бірнерова
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Е Лайне
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Г Ноні
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= В Душевіна
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Е Луа
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Петкович
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= Цз Чжань
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= В Руано Паскуаль
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= М Жоанссон
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Коукалова
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Ю Гергес
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=65
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= МЕ Камерін
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=4
| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д Цібулкова
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3=6
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Е Лайне
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= В Душевіна
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Е Луа
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=79
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= В Руано Паскуаль
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=61
| RD2-score06-3=67
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Коукалова
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=64
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= Ю Гергес
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=77
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Д Цібулкова
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=8
| RD3-team02={{nowrap| В Душевіна}}
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Е Луа
| RD3-score03-1=0r
| RD3-score03-2= 
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Ю Гергес
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=8
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= Ю Гергес
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=3
}}

Нижня половина 

| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П Квітова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=1
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Т Малек
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А Радванська
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Ц Піронкова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А-Л Гренефельд
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С Коен-Алоро
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Ю Федосова
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=2
| RD2-seed05=6
| RD2-team05= О Весніна
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Возняцкі
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А Радванська
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ц Піронкова
| RD3-score01-1=63
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=65
| RD3-score02-3=1
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= К Возняцкі
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= А Радванська
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Ц Піронкова
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02='''

Посилання 
Draws 

Nordea Nordic Light Open
2007